Riihiluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stora Rilot, ö, Egentliga Finland, 
 Riihiluoto (klippor), Egentliga Finland, 
 Riihiluoto (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Riihiluoto (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 

Robotskapade Finlandförgreningar